Börjesson ist Familienname folgender Personen:

 Agnes Börjesson (1827–1900), schwedische Porträt-, Interieur- und Genremalerin der Düsseldorfer Schule
 Anette Börjesson (* 1954), schwedische Fußballspielerin
 Arne Börjessin (* 1925), schwedischer Geher
 Bo Börjesson (* 1949), schwedischer Fußballspieler
 Erik Börjesson (1888–1983), schwedischer Fußballspieler
 Jakob Börjesson (* 1976), schwedischer Biathlet
 Josef Börjesson (1891–1971), schwedischer Fußballspieler
 Reino Börjesson (* 1929), schwedischer Fußballspieler
 Rune Börjesson (1937–1996), schwedischer Fußballspieler
 Sofie Börjesson (* 1997), schwedische Handballspielerin
 Sören Börjesson (* 1956), schwedischer Fußballspieler
 Thore Börjesson (1924–2004), schwedischer Ruderer